Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Republik Karelien.

Die folgende Tabelle enthält die Städte (Name fett) und Siedlungen städtischen Typs der Republik, ihre en und en Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten sowie die Jahreszahlen der Verleihung des Status einer Siedlung städtischen Typs (SsT) und der Stadtrechte, sofern zutreffend. In der Republik gibt es 13 Städte und 11 Siedlungen städtischen Typs (Stand 2019). Vier Städte gingen aus Siedlungen städtischen Typs hervor, eine war zuvor während der Zugehörigkeit zu Finnland bis 1940 Minderstadt (finnisch kauppala).

Ehemalige Städte 
Neben der heutigen Siedlung städtischen Typs Powenez, die bis 1927 die Stadtrechte besaß (siehe Tabelle oben), gibt es in der Republik Karelien eine weitere frühere Stadt: Das heutige Dorf (selo) Padany (, karelisch ; ) im Medweschjegorski rajon besaß die Stadtrechte von 1782 bis 1787 unter dem Namen Padansk ().

Ehemalige städtische Siedlungen 
Folgende Ortschaften besaßen ehemals den Status einer Siedlung städtischen Typs (ausschließlich derer, die später Stadtrechte erhielten und in der obigen Tabelle aufgeführt sind) und sind heute (ländliche) Siedlungen (possjolok), sofern nicht anders angegeben:

Weblinks

Einzelnachweise 

!Stadte
Karelien